Локус (, мн. ч. «loci», пер. — «место»),  — может означать:
 Локус (в генетике) — фиксированное положение (локализацию) на хромосоме, например положение гена.
 Локус — литературная премия в области фантастики и фэнтези, присуждается ежегодно с 1971 года по итогам голосования читателей журнала «Локус» (Locus Magazine).
 Locus — ежемесячный американский журнал, с подзаголовком «Журнал о жанрах научной фантастики и фэнтези».

См. также 

 Локус контроля — понятие в психологии, характеризующее свойство личности приписывать свои успехи или неудачи внутренним либо внешним факторам.
 Фестиваль Локуса — фестиваль 2001 года рождения, с различными музыкальными концертами в Локоротондо в течение лета национальными и международными артистами.
 Locus Plethore — первый канадский суперкар.
 Genius loci — в римской религии дух-покровитель того или иного конкретного места (деревни, горы, отдельного дерева).